Lambert Daneau (v. 1530 - 1595), théologien et juriste calviniste ;
 Nicolas Daneau (1866 - 1944), compositeur, pédagogue et chef d'orchestre ;
 Nicolas Daneau de Muy (1651-1708), officier, gouverneur de la Louisiane française ;
 Normand Daneau, acteur québécois contemporain.